Граф Людвик Иероним Морстин (; 12 декабря 1886, Плавовице, Австро-Венгрия (ныне Прошовицкий повет, Малопольское воеводство, Польша) — 12 мая 1966, Варшава) — польский , , , , . Почётный гражданин города Закопане.

Биография 
Родился в богатой помещичьей семье. В 1906—1910 годах учился в Мюнхене, Берлине, Лейпциге и Париже. В 1911—1913 годах был соредактором ежемесячника «Мусейон».

Участник Первой мировой войны. Сражался в рядах Польских легионов. За заслуги перед Австро-Венгерской империей получил титул графа от императора Франца Иосифа I 29 июля 1915 года. Работал в Совете Регентства.

В 1919—1922 годах в Париже и 1922—1924 годах в Риме представлял Польшу в качестве военного и дипломата (военный атташе . Был офицером связи Верховного Главнокомандования Войска Польского при штабе маршала Фоша и адъютантом начальника Польской военной миссии генерала Тадеуша Розвадовского. Военную службу закончил в звании майора.

В 1930—1931 годах редактировал ежемесячник «Pamiętnik Warszawski».

В годы Второй мировой войны активно участвовал в подполье. Использовал своё поместье, чтобы прятать евреев, спасающихся от нацистов, и для проведения встреч польской подпольной армии Крайовой.

Работал литературным менеджером в театрах Кракова и Катовице. После окончания войны подарил Дворец в Плавице, парк и свою личную библиотеку Обществу польских писателей, переехал в Закопане, где основал и был президентом Общества любителей театра. Принимал активное участие в театральной и литературной жизни Кракова и Катовице.

В 1960 году переехал в Варшаву, где жил до самой смерти. Умер 12 мая 1966 года и был похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Творчество 
Представитель течения Молодая Польша в польской литературе.

Автор сборников стихов, прозы, ряда пьес.

Избранные произведения 
 Na Racławickiem błoniu: udramatyzowana pieśń, 1906
 Pieśni, 1907
 Legion Wyspiańskiego, 1911
 Szlakiem Legionów, 1913
 Misterjum Galilei, 1920
 Misterium nocy majowej, 1938
 Obrona Ksantypy, 1939

Награды 
 Орден «Знамя Труда» I степени (1963)
 Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши (1953)
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши
 Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши (1923)
 Золотой Крест Заслуги (1946)
 Золотой Академический лавр (1936)
 Кавалер Ордена Почётного легиона (1921)
 Офицер Ордена Почётного легиона
 Офицерский крест ордена Святых Мориса и Лазаря (Италия)
 Почётный гражданин Закопане.
 Литературная премия города Кракова (1938)

Примечания

Литература 
 Stanisław Łoza. Czy wiesz kto to jest? Nowa Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, A-M, Warszawa 1998.
 Lidia Długołęcka-Pinkwart, Maciej Pinkwart. Zakopane od A do Z, Warszawa 1994;
 Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, Kraków 1976

Ссылки 
 Ludwik Hieronim Morstin

Военные атташе Польши
Почётные граждане Закопане
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники польского Сопротивления
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Графы
Лауреаты литературных премий